Colonia kan syfta på

 Colonia – det romerska namnet på en stad eller bosättning på erövrat område och en lista över romerska kolonier

 Colonia (film) – en film från 2015
 Colonia (musikalbum) – musikalbum av gruppen A Camp
 Colonia (musikgrupp) – kroatisk musikgrupp

Geografi

Chile 

 Colonia Dignidad – en ort

Mikronesiens federerade stater 

 Colonia (stad), Yap, Weloy Municipality,

Uruguay 

 Colonia (departement), 
 Colonia del Sacramento,

Venezuela 

 Colonia Tovar – en kommun

Se även 
Koloni (olika betydelser)

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar